B&B peut désigner :
 Bed and breakfast ;
 Bradford & Bingley ;
 B&B, un cocktail (moitié Bénédictine, moitié Brandy).

Voir aussi 
 B&B Hotels, une chaîne d'hôtels franco-allemande
 
 , Rbnb